MacWhirter oder Macwhirter ist der Familienname folgender Personen:

 Iain Macwhirter, schottischer Journalist 
 John MacWhirter (1837–1911), schottischer Maler

Siehe auch:
 McWhirter
 McWherter